Оссак-Вадаль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта.
 Камуге Вадаль Абделькадер, Вада́ль Абделькаде́р Камуґе́ (;  20 травня 1939) — чадський військовий і політичний діяч.